Медловице могу бити:

 Медловице (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Медловице (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република